Keyhole (englisch für Schlüsselloch) steht für:
 Keyhole, Serie US-amerikanischer Spionagesatelliten
 Keyhole Island, Insel vor der Fallières-Küste des Grahamlands, Antarktika
 Lake Keyhole, See im Viktorialand, Antarktika

The Keyhole steht für:
 The Keyhole, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1933
 The Keyhole (Antarktika), Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika